Линия Гинденбурга () — протяжённая система оборонительных сооружений на северо-востоке Франции во время Первой мировой войны. Линия была построена немцами зимой 1916/17 годов. Она протянулась на 160 км от Ланса (около Арраса) до реки Эна около Суассона.

Решение о строительстве оборонительной линии было принято Паулем фон Гинденбургом и Эрихом Людендорфом во время битвы на Сомме.

Строительство линии позволило, выпрямив линию фронта, сократить его длину на 50 км, в результате освободилось 13 дивизий для решения других задач.

На линии Гинденбурга были сооружены бетонные бункеры и пулемётные огневые точки, протянута колючая проволока в несколько рядов, оборудованы тоннели, траншеи и блиндажи для пехоты.

Линия разделялась на 5 частей, названных в честь героев германского эпоса (перечислены с севера на юг):
 Позиция «Вотан» (: от окрестностей современного Лилля до Сен-Кантена).
 Позиция «Зигфрид» (, не путать с линией Зигфрида).
 Позиция «Альберих» ()
 Позиция «Брюнхильда» ()
 Позиция «Кримхильда» ()

Позиция «Зигфрид» считалась самой сильной.

Отступление на линию Гинденбурга началось в феврале 1917 года с применением тактики «выжженной земли». Немецкое командование полагало, что новая линия обороны неприступна, однако уже в ходе битвы при Камбре в 1917 году британские войска при поддержке танков прорвали оборону, а во время битвы за линию Гинденбурга (Стодневное наступление) в 1918 году она была преодолена.

Примечания

Ссылки 

 The Hindenburg Line: The Apotheosis of German Fortifications on the Western Front in the Great War
 Sir Raymond Edward Priestley, Breaking the Hindenburg line : the story of the 46th (North Midland) Division / with an introduction by G. F. Boyd (1919)

Первая мировая война
Франция в Первой мировой войне
Оборонительные линии Германии